Hans Munz (1902-1974), Zwitsers politicus
 Hans Munz (1916-2013), Zwitsers advocaat, bestuurder en politicus